Het WTA-tennistoernooi van Vancouver (officieel Odlum Brown Women's Open) van 2004 vond plaats van 9 tot en met 15 augustus 2004 in de Canadese stad Vancouver. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Française Marion Bartoli kwam niet verder dan de tweede ronde.

De kwalificante Nicole Vaidišová uit Tsjechië won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Amerikaanse Laura Granville in drie sets. Vaidišová wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij won US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Els Callens strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Rita Grande en Samantha Reeves, strandde in de eerste ronde.

Het als derde geplaatste Amerikaanse duo Bethanie Mattek en Abigail Spears won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Els Callens uit België en Anna-Lena Grönefeld (Duitsland) in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Spears had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Mattek geen.

De Nederlandse Anousjka van Exel speelde samen met Sofia Arvidsson uit Zweden – zij konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Vancouver 2004
Vancouver